Ел Ногалито Дос има више значења:

 Ел Ногалито Дос (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногалито Дос (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногалито Дос (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику